Carl Hilty (1833-1909), Zwitsers advocaat, historicus, filosoof, ethicus, hoogleraar, rector en politicus
 Paravizin Hilty (1806-1866), Zwitsers rechter politicus

Zwitserse achternaam